Windows Presentation Foundation
 Wereldbevolkingsstichting, in het Engels World Population Foundation
 World Puzzle Federation